Kolno, comune del Voivodato della Podlachia
 Kolno (comune rurale), comune del Voivodato della Podlachia
 Kolno, comune del Voivodato della Varmia-Masuria